Krypno est le nom :
 de la gmina de Krypno, dans le powiat de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Krypno, chef-lieu de cette gmina